La princesa Ashi Chimi Yangzom Wangchuck (nacida el 10 de enero de 1980) es una miembro de la familia real de Bután. Actualmente se encuentra en la séptima posición de sucesión al trono de su país. Ella es la hija del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Tshering Pem Wangchuck. A su vez, es media hermana del actual monarca, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Biografía 
Fue educada en la Escuela Secundaria Media Luntenzampa y en la Escuela Secundaria Superior Yangchenphug, Escuela Dana Hall. 

Más tarde, completó una licenciatura con doble especialización en relaciones internacionales y economía de Wellesley College en Massachusetts y una maestría en administración pública de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Matrimonio y descendencia 
Se casó con Dasho Sangay Wangchuck el 13 de octubre de 2005 en el Palacio de Dechencholing. Dasho Sangay Wangchuck (Timbu, 1978), cuya familia pertenece a la primera generación de industriales butaneses. Es el hijo mayor de Kinley Wangchuck y de su esposa, Sangay Om. Dasho Sangay Wangchuck completó una maestría en administración pública y asuntos globales en la Universidad de Columbia.   

Tienen dos hijos:

 Dasho Jigme Ugyen Wangchuck (nacido en Bangkok, Tailandia, dos semanas antes del 15 de septiembre de 2006). 
 Dasho Jamyang Singye Wangchuck (nacido en 2009).

Patronazgos 

 Vicepresidente de la Fundación de Desarrollo de la Juventud de Bután (YDF).  
 Real Patrona de la Sociedad Ecológica de Bután (BES).

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 10 de enero de 1980 - presente: Su Alteza Real la Princesa Ashi Chimi Yangzom Wangchuck.

Honores

Honores butaneses 

  Medalla conmemorativa del Jubileo de plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999).  
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).  
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Referencias

Véase también 

 Casa de Wangchuck
 Línea de sucesión al trono Butanés

Alumnado del Wellesley College
Butanesas del siglo XX
Butanesas del siglo XXI
Budistas de Bután